

Musica
It's a Man's World – album di Anastacia del 2012
It's a Man's World – album di Cher del 1995

Televisione
It's a Man's World – serie televisiva del 1962